

Річки

Україна 

 Грузька (притока Кальміусу) — притока р. Кальміус.
 Грузька (притока Казенного Торця) — ліва притока р. Казенний Торець.
 Грузька (притока Кривого Торця) — права притока р. Кривий Торець.
 Грузька (притока Чорного Ташлику) — річка Кіровоградської області.
 Грузька (притока Берди) — річка Запорізької області.
 Грузька (притока Мерли) — річка в Краснокутському районі Харківської області.
 Грузька (притока Мжи) — річка у Валківському районі Харківської області.
 Грузька (притока Єзуча) — річка Сумської області.
 Грузька (притока Інгулу) — річка у Кропивницькому районі Кіровоградської області.
 Грузька (притока Вільшанки) — річка у Городищенському районі Черкаської області.
 Грузька (притока Улички) — річка у Середино-Будському районі Сумської області.
 Грузька (притока Полудниці) — річка в Іванківському районі Київської області.
 Грузька (притока Реті) — річка у Кролевецькому районі Сумської області.

 Балка Грузька — річка в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, ліва притока Бокової.
 Балка Грузька (Тернова) — річка у Нікопольському й Запорізькому районах Дніпропетровської й Запорізької областей, права притока Томаківки.
 Грузька Говтва — річка в Полтавській області, права притока Говтви.
 Грузький Яланчик — річка в Донецькій області, впадає до Азовського моря.

Росія 
 Грузька (притока Ворскли) — річка в Борисовському районі Бєлгородської області.
 Грузька (притока Кавалєрки) — річка в Криловському районі Краснодарського краю.

Села

Польща 
 Грузка — село у гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства.

Україна 
 Грузька — колишня назва села Грузьке Фастівського району Київської області.

Інше 
 Грузька балка — ботанічний заказник місцевого значення в Добропільському районі Донецької області
 Грузька балка — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення на території Новоукраїнського району Кіровоградської області.
 Грузька Григорівка — село в Криворізькому районі Дніпропетровської області.
 Грузька сільська рада
 Балко-Грузький — хутір в Єгорлицькому районі Ростовської області.
 Балка Грузька — хутір в Новопокровському районі Краснодарського краю.

Див. також 
 Грузьке
 Грузько-Ломівка
 Грузько-Зорянське